Budapest Józsefvárosi – zlikwidowana stacja kolejowa w Budapeszcie, w dzielnicy Józsefváros, na Węgrzech. Stacja posiada 4 perony.

Józsefváros
Zlikwidowane stacje i przystanki kolejowe na Węgrzech